Лоука може бити:

 Лоука (Бланско), насељено мјесто у округу Бланско, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Лоука (Ходоњин), насељено мјесто у округу Ходоњин, Јужноморавски крај, Чешка Република